Jonggvang jelentheti az alábbiakat:
Jonggvang megye Észak-Koreában, Dél-Hamgjong tartományban
Jonggvang megye Dél-Koreában, Dél-Csolla tartományban
A phenjani metró egyik állomása